Коваленка () — село,
Песчанский сельский совет,
Кременчугский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322483803. Население по переписи 2001 года составляло 178 человек.

Географическое положение 
Село Ковалевка находится в 2,5 км от левого берега реки Днепр,
примыкает к городу Кременчуг и селу Кривуши.

Расстояние до районного центра:Кременчуг:(5 км.), до областного центра:Полтава (101 км.), до столицы:Киев (258 км.), до аэропортов:Полтава (90 км). Ближайшие населенные пункты: Песчаное, Михайлики и Кривуши 3 км.

История 

 В 1911 году на хуторе Ковалевка жило 456 человек.
 Есть на карте 1869 года.

Примечания